Osdorf (Sleeswijk-Holstein), gemeente in Sleeswijk-Holstein
 Hamburg-Osdorf, stadsdeel in district Altona, Hamburg
 Osdorf, deel van de gemeente Großbeeren, Brandenburg